Termenul „Löcknitz” se poate referi la:

Löcknitz comună din landul Mecklenburg-Vorpommern
Localitate ce aparține de comuna Brunow, Mecklenburg-Vorpommern
Localitate ce aparține de orașul Werder (Havel), Brandenburg
Râul Löcknitz afluent al Elbei
Un afluent pe versantul drept a lui Spree